Newbury Park kan syfta på:

 Newbury Park, England - en ort i Redbridge, Storlondon, England
 Newbury Park, Kalifornien en ort i Kalifornien, USA
 Newbury Park (tunnelbanestation)